Міжособи́стісний про́стір — відстань, на якій співрозмовники перебувають стосовно одне одного. Чим більше співрозмовники зацікавлені одне в одному, тим ближче вони стоять або сидять одне до одного. Однак є межа допустимої відстані між співрозмовниками (зокрема у Сполучених Штатах Америки), вона залежить від виду взаємодії та визначається наступним чином:
 інтимна відстань (до 0,5 м) належить до інтимних відносин; може зустрічатися у спорті, в тих його видах, де має місце зіткнення тіл спортсменів;
 міжособиста відстань (0,5 — 1,2 м) — для розмови друзів з зіткненням або без зіткнення одне з одним;
 соціальна відстань (1,2 — 3,7 м) — для неформальних соціальних і ділових, стосунків, причому верхня межа більше належить формальним;
 публічна відстань (3,7 м і більше) — на цій відстані не вважається не ввічливим обмінятися декількома словами або утриматися від спілкування.

Ці правила значно варіюють залежно від віку, статі та рівня культури.

Див. також 
 Я
 Пресинг

Спілкування
Психологія особистості
Простір